Церковь Вознесения Господня на Ильинке — православный храм в Нижнем Новгороде, в историческом центре районе Започаинье, на Ильинской улице. Относится к Нижегородскому благочинию Нижегородской епархии Русской православной церкви.

История 
Издавна стоявший на оживлённом пересечении торговых путей (из Москвы, Владимира и Мурома в Понизовье, из Арзамаса — в Балахну и Ярославль, из Казани и Сибири — в центр России) Нижний Новгород имел развитую систему ямской государевой службы. В XVI—XVII веках ямские слободы располагались в районе Започаинья по сторонам Ильинской улицы, занимая обширные территории. В слободах были выстроены дворы гонщиков с огородами, садами и просторными выгонами для лошадей.

Ямщики, обязанные перевозить государственные грузы и государевых людей, находились в привилегированном положении: не платили податей; были неподсудны местным воеводам (могли быть судимы только по челобитным в Москве и только два раза в году в Ямском приказе); имели право заниматься ремёслами и промыслами, развозя продукцию на своих же подводах; могли беспошлинно варить пиво для собственного хозяйства. В тот период ямщики считались состоятельным сословием.

В конце XVI века в Нижнем Новгороде насчитывалось только 50 ямщиков, но к середине XVII века в связи с возросшим грузопотоком в Започаинских ямских слободах было выстроено уже 138 нетягловых дворов, с общим числом гонщиков — 320 душ.

В центре ямских слобод стояла рубленая приходская церковь. В 1621—1622 годах о ней писали в источниках:

В середине XVII века церковь была перестроена и в честь этого ктитор-священник на свои средства заказал напрестольный крест с посвящением: «Лета 7154 (1646), месяца января в 23 день, на память священномученика Климента, епископа Анкирскаго, и Агафангела, обложен сей честный и животворящей крест Господень серебром и позлатил Нижняго-Новгорода Вознесенской церкви поп Ануфрий Климент».

Последний в XVII веке российский патриарх Адриан покровительствовал Вознесенской церкви: в 1694 году вложил в ризницу храма украшенный жемчугом и драгоценными камнями серебряный напрестольный крест, и завещал Евангелие, обтянутое зелёным бархатом и украшенное чеканным серебряным средником-распятием.

В начале XVIII века церковь горела дважды: в 1701 году и 25 июня 1715 года. После второго пожара была выстроена в течение месяца уже в камне. Ктитором был назначен казначей патриарха Адриана Тихон, который когда-то жил в нижегородской ямской слободе. Новая каменная церковь была типичной по архитектуре для Нижнего Новгорода того периода: одноглавой, с просторной трапезной и с шатровой колокольней над главным западным входом (по типу «корабль»). Своды и стены были расписаны изнутри фресками, установлены образы, написанные нижегородским иконописцем Иваном Епимаховым: Иоанна Предтечи (1718 год), Антипы, епископа Пергамского (1737 год), почитавшиеся нижегородцами чудотворными.

В приделе храма была установлена икона Божией Матери «Неопалимая Купина», которая должна была защитить храм от пожаров. Но это не помогло: каменная церковь горела несколько раз в начале XVIII века и лишь в 1748 году была восстановлена казной нижегородских ямщиков Григория и его сына Никиты Беспаловых. К середине XIX века храм пошёл многочисленными трещинами, а его скромный внешний вид не соответствовал возросшему значению Нижнего Новгорода, в который была переведена Макарьевская ярмарка.

К этому времени жившие возле храма роды ямщиков уже давно стали богатыми купцами: Николай Алексеевич Акинфиев и его жена вложили в ризницу Вознесенской церкви разнообразную серебряную и золотую утварь; наследник Беспаловых — купец Фёдор Николаевич Гущин — пожертвовал причту церкви крупный участок своей крепостной земли и 3 тысячи рублей на строительство нового храма. 8 апреля 1866 года Строительное отделение губернского правления утвердило место для будущей постройки. К этому времени прибыли в город и утверждённые императором план-фасады храма.

5 июня 1866 года Нижегородский епископ Нектарий в торжественной обстановке заложил первый камень в основание новой церкви и освятил место. Четырёхстолпный, двухсветный храм без колокольни был построен к концу 1872 года. Пять глав венчали кованные золочёные кресты, продолжалась отделка интерьеров «под мрамор», настилка мозаичных полов и установка трёхъярусного иконостаса, который согласился сделать резчик из Городца Иван Платонович Вознесенский. Образа писал нижегородский иконописец Дмитрий Андреевич Салабанов.

Весной 1875 года из старой церкви в новую перенесли всю утварь, а 22 мая на праздник Вознесения епископ Иоанникей освятил престол. Тем не менее, строительство всё ещё продолжалось. Лишь в 1877 году на ярусе звонницы разместили 8 колоколов.

В советский период церковь была закрыта. Последнее заседание приходского совета состоялось в 1925 году. В здании расположились складские помещения и отдел периодических изданий областной научной библиотеки. В подвале и колокольне — жилые квартиры.

В 2003 году в храме возобновились богослужения и начались восстановительные работы. В 2005 году отреставрирована колокольня, установлены купол и крест. По состоянию на 2021 год идут сборы средств на восстановление иконостаса.

См. также 
 Успенская церковь на Ильинской горе
 Церковь Сергия Радонежского (Нижний Новгород)

Примечания

Литература 
 

Нижний Новгород
Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Ильинская слобода, Започаинье
Постройки Константина Тона
Нижний Новгород
Нижний Новгород